St. John’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Episcopal Church (Alabama), ID-Nr. 75000326
 St. John’s Episcopal Church (Arizona), ID-Nr. 77000234
 St. John’s Episcopal Church (Fairfield County, Connecticut), ID-Nr. 84000820
 St. John’s Episcopal Church (East Hartford, Connecticut), ID-Nr. 83003567
 St. John’s Episcopal Church (Warehouse Point, Connecticut), ID-Nr. 82004442
 St. John’s Episcopal Church (Florida), ID-Nr. 78000951
 St. John’s Episcopal Church (Idaho), ID-Nr. 07000004
 St. John’s Episcopal Church (Indiana), ID-Nr. 78000055
 St. John’s Episcopal Church (Butte County, Kalifornien), ID-Nr. 82002171
 St. John’s Episcopal Church (Los Angeles County, Kalifornien), ID-Nr. 00000425
 St. John’s Episcopal Church (Crawford County, Kansas), ID-Nr. 09000226
 St. John’s Episcopal Church (Dickinson County, Kansas), ID-Nr. 01000537
 St. John’s Episcopal Church (Louisiana), ID-Nr. 84000016
 St. John’s Episcopal Church (Maine), ID-Nr. 91000769
 St. John’s Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 89002300
 St. John’s Episcopal Church (Isabella County, Michigan), ID-Nr. 82002842
 St. John’s Episcopal Church (Saginaw County, Michigan), ID-Nr. 82002879
 St. John’s Episcopal Church (Wayne County, Michigan), ID-Nr. 82002906
 St. John’s Episcopal Church (Missouri), ID-Nr. 70000346
 St. John’s Episcopal Church (New Jersey), ID-Nr. 90001374
 St. John’s Episcopal Church (Fulton County, New York), ID-Nr. 04001054
 St. John’s Episcopal Church (Jefferson County, New York), ID-Nr. 85002476
 St. John’s Episcopal Church (Livingston County, New York), ID-Nr. 91000892
 St. John’s Episcopal Church (Monroe County, New York), ID-Nr. 88001014
 St. John’s Episcopal Church (Niagara County, New York), ID-Nr. 90000687
 St. John’s Episcopal Church (Ontario County, New York), ID-Nr. 78001892
 St. John’s Episcopal Church (Oswego County, New York), ID-Nr. 93000442
 St. John’s Episcopal Church (Cumberland County, North Carolina), ID-Nr. 74001343
 St. John’s Episcopal Church (Edgecomb County, North Carolina), ID-Nr. 71000577
 St. John’s Episcopal Church (McDowell County, North Carolina), ID-Nr. 91000290
 St. John’s Episcopal Church (Pitt County, North Carolina), ID-Nr. 86003268
 St. John’s Episcopal Church (Vance County, North Carolina), ID-Nr. 71000622
 St. John’s Episcopal Church (Ciyahoga County, Ohio), ID-Nr. 73001418
 St. John’s Episcopal Church (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 80003019
 St. John’s Episcopal Church (Lincoln County, Oregon), ID-Nr. 90001510
 St. John’s Episcopal Church (Multnowah County, Oregon), ID-Nr. 74001712
 St. John’s Episcopal Church (Columbia, Tennessee), ID-Nr. 70000615
 St. John’s Episcopal Church (Texas), ID-Nr. 79002923
 St. John’s Episcopal Church (Richmond, Virginia), ID-Nr. 66000920
 St. John’s Episcopal Church (Roanoke County, Virginia), ID-Nr. 91001083
 St. John’s Episcopal Church (Wythe County, Virginia), ID-Nr. 08000894
 St. John’s Episcopal Church (West Virginia), ID-Nr. 89001782
 St. John’s Episcopal Church (Wisconsin), ID-Nr. 83003406

Saint John’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint John’s Episcopal Church (Indiana), ID-Nr. 85000598
 Saint John’s Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 89002300
 Saint John’s Episcopal Church (Mississippi), ID-Nr. 87000588

Siehe auch:
 St John’s Episcopal Church (New Pitsligo)
 St. John’s Episcopal Church and Rectory
 St. John’s Methodist Episcopal Church
 St. John’s Protestant Episcopal Church